Příjmení Lewicki nosí více významných osobností:

 Antoni Lewicki (1863–1944) – rakouský politik polské národnosti
 Oscar Lewicki (* 1992) – švédský fotbalový záložník a reprezentant polského původu
 Witold Lewicki (1859–1931) – rakouský novinář, národohospodář a politik polské národnosti